Víctor Estrella Burgos era il detentore del titolo, e si è confermato battendo in finale Thomaz Bellucci per 4–6, 7–65, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Bernard Tomić (quarti di finale)
  Feliciano López (quarti di finale, ritirato)
  Thomaz Bellucci (finale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)

  Víctor Estrella Burgos (campione)
  Paolo Lorenzi (semifinale)
  Albert Ramos (semifinale)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)

Wildcard 

  Gonzalo Escobar (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)

  Giovanni Lapentti (primo turno)

Qualificati 

  Jozef Kovalík (primo turno)
  Andrej Martin (secondo turno)

  Renzo Olivo (quarti di finale)
  João Souza (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ecuador Open Quito 2016
ATP World Tour 2016